Angelo Pierangeli (1932-2010) – chirurgo italiano
 Anna Maria Pierangeli, conosciuta anche con il nome d'arte Pier Angeli (1932-1971) – attrice italiana
 Carlo Pierangeli, pseudonimo di Carlo Caniggia (1928-2008) – cantante e attore italiano
 Giulio Pierangeli (1884-1952) – avvocato e politico italiano
 Mario Pierangeli (1957-2000) – militare italiano, vicebrigadiere dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'oro al valor civile (alla memoria)
 Michele Gaetano Pierangeli (1924-1998) – politico e medico italiano